Ważyńscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Ważyńscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Ważyńscy herbu Pilawa – polski ród szlachecki